Cabanas oder Cabañas steht für folgende geographischen Objekte:

in Spanien:
 Cabañas (Galicien), Parroquia und Ort in Galicien
 Cabanas (Girona), Municipio in Girona
 Cabañas de Ebro, Municipio in Saragossa
 Cabañas de la Sagra, Municipio in Toledo
 Cabañas de Polendos, Municipio in Segovia
 Cabañas de Sayago, Municipio in Zamora
 Cabañas de Yepes, Municipio in Toledo
 Cabañas del Castillo, Municipio in Cáceres
 Cabañas Raras, Municipio in León

in anderen Ländern:
 Departamento Cabañas, Verwaltungsbezirk in El Salvador
 Cabañas (Copán), Municipio im Departamento Copán, Honduras
 Cabañas (La Paz), Municipio im Departamento La Paz, Honduras
 Cabañas (Zacapa), Municipio im Departamento Zacapa, Guatemala
 Hospicio Cabañas, Gebäude in Guadalajara, Mexiko

 Cabanès (Aveyron) (okzitanisch Cabanas), Gemeinde im Département Aveyron, Frankreich

Cabanas oder Cabañas ist der Familienname folgender Personen:
 Amalio Gimeno y Cabañas (1852–1936), spanischer Mediziner, Hochschullehrer und Politiker
 Francisco Cabañas (1912–2002), mexikanischer Boxer
 Gustavo Cabañas († 2009), mexikanischer Fußballspieler
 Javier Cabanas (* 1960), spanischer Handballspieler
 José de la Trinidad Francisco Cabañas Fiallos (1805–1871), honduranischer Politiker, Supremo Director 1852 bis 1855
 Lucio Cabañas Barrientos (1938–1974), mexikanischer Lehrer und Revolutionär
 Raúl Cabanas (* 1986), schweizerisch-spanischer Fußballspieler
 Ricardo Cabanas (* 1979), Schweizer Fußballspieler
 Salvador Cabañas (* 1980), paraguayischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Las Cabanas
 Cabana